Gravenhorst (Hörstel), een plaats in de Duitse gemeente Hörstel, deelstaat Westfalen
 Gravenhorst (Papenteich), een plaats in de Duitse gemeente Meine, deelstaat Nedersaksen
 Johann Ludwig Christian Gravenhorst, Duits zoöloog